Suplie ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Suplie (* 1928 oder 1938), deutschsprachiger Rock-’n’-Roll- und Schlagersänger
 Frank Suplie (1956–2002), deutscher Journalist